Домом музыки называются концертные залы и культурные центры в разных городах:

 Екатеринбургский Дом музыки
 Московский международный Дом музыки
 Санкт-Петербургский Дом музыки
 Дом музыки в Порту, Португалия
 Хельсинкский Дом музыки, Финляндия
 Дом музыки Шиллингера, Бостон, США
 Дом музыки (Вена)